Первый дивизион 1992 () — 50-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 20 апреля 1992 года и закончился 19 сентября 1992 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1992
Фарерские острова
1992 год на Фарерских островах